Голлі Вебб (письменниця) (*1976) — британська дитяча письменниця.
 Голлі Вебб (хокеїстка) (*1990) — британська хокеїстка, олімпійська чемпіонка.

Див. також 
 Вебб (прізвище)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок